Andronikos Palaiologos (griech. Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος) ist der Name folgender Personen:

 Andronikos Palaiologos (Schwiegersohn Theodors I.) († um 1216), Thronfolger des byzantinischen Kaisers Theodor I.
 Andronikos Palaiologos (Megas Domestikos) (um 1190–1248/1252), Vater des byzantinischen Kaisers Michael VIII.
 Andronikos II. Palaiologos (1259/1260–1332), byzantinischer Kaiser, siehe Andronikos II. (Byzanz)
 Andronikos III. Palaiologos (1296–1341), byzantinischer Kaiser, siehe Andronikos III. (Byzanz)
 Andronikos IV. Palaiologos (1348–1385), byzantinischer Kaiser von 1376 bis 1379, siehe Andronikos IV.
 Andronikos V. Palaiologos (um 1400–1407), Sohn und Mitregent des byzantinischen Kaisers Johannes VII., siehe Andronikos V.
 Andronikos Palaiologos (Thessaloniki) (1400–1429), Sohn des byzantinischen Kaisers Manuel II., Gouverneur von Thessaloniki